Il singolare del torneo di tennis Hawaiian Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Eliot Teltscher che ha battuto in finale Tim Wilkison 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Peter Fleming (primo turno)
 Wojciech Fibak (quarti di finale)
 Victor Amaya (primo turno)
 Eliot Teltscher (campione)

 Johan Kriek (secondo turno)
 Vijay Amritraj (secondo turno)
 Brian Teacher (secondo turno)
 Bill Scanlon (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hawaiian Open 1980